Вурмат може бити:

 Вурмат (Подвелка), насељено мјесто у општини Подвелка, Република Словенија
 Вурмат (Селница об Драви), насељено мјесто у општини Селница об Драви, Република Словенија